Немецкие подводные лодки
 U-60 (1916)

 U-60 (1939)